Американский золотой орёл () — инвестиционные монеты США. Выпуск монет этой серии был начат в 1986 году на основании . В настоящее время «Американский золотой орёл» — одна из самых популярных и распространённых золотых инвестиционных монет в США.

Дизайн монет остаётся неизменным на протяжении всего периода выпуска. В зависимости от массы золота выпускается в четырёх номиналах: 5, 10, 25, 50 долларов США. Монеты в основном выпускаются с качеством чеканки анциркулейтед («АЦ»), но также имеются ограниченные выпуски в улучшенном качестве «пруф» для коллекционеров.

Аверс монет представляет собой изображение женщины, символизирующей Свободу, которая держит в правой руке факел, а в левой — оливковую ветвь (символ мира). Женщина находится в лучах восходящего солнца, на заднем плане расположено здание вашингтонского Капитолия. По краю монеты отчеканены 50 звёзд (по количеству штатов) и надпись «LIBERTY». Справа на аверсе монеты указан год чеканки, который до 1991 года указывался римскими цифрами.

На реверсе изображён орёл, садящийся в гнездо к орлице с птенцами. Над орлом расположена надпись «UNITED STATES OF AMERICA». Слева и справа от гнезда расположены надписи «E Pluribus Unum» (), и «In God We Trust» (). Под гнездом указан номинал монеты, вес монеты, и надпись «FINE GOLD» (чистое золото).

Для изготовления монет используется золото с пробой металла 916,7, которое добывают только в США. В качестве примесей в золото добавляют 3 % серебра и 5,33 % меди, что делает монету более износостойкой. Благодаря меди «Золотой Орёл» имеет слегка красноватый оттенок.

Номиналы монет носят чисто символический характер, так как её стоимость изменяется в зависимости от курса золота на мировых товарных биржах. Так, по состоянию на 24 февраля 2017 года монеты 2016 года номиналом 50 долларов продавались по цене 1560 долларов.

Характеристики инвестиционной монеты «Американский золотой орёл»:

Примечания

Литература

Ссылки 
 American Eagle Gold Uncirculated Coins, сайт Монетного двора США
 Инвестиционная монета «Золотой Орёл».

Инвестиционные монеты
Монеты США
Золотые монеты
Орлиная символика